Stati Uniti d'America
 Oak Park – census-designated place della Contea di Ventura, California
 Oak Park – città della Contea di Emanuel, Georgia
 Oak Park – villaggio della Contea di Cook, Illinois
 Oak Park – census-designated place della Contea di Clark, Indiana
 Oak Park – città della Contea di Oakland, Michigan